Andrij Szewczenko (ur. 26 września 1976) – ukraiński piłkarz, który grał na pozycji napastnika, były reprezentant Ukrainy, trener piłkarski.
 Andrij Szewczenko (ur. 10 czerwca 1976) – ukraiński polityk, dziennikarz i dyplomata.